Die OBOS-liga 2023 ist die insgesamt 61. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die neunte unter dem Namen OBOS-ligaen. Die Saison beginnt am 10. April 2023 und endet am 12. November desselben Jahres.

Die Aufsteiger der vergangenen Saison Brann Bergen und Stabæk werden durch die Absteiger aus der Eliteserie Kristiansund und Jerv ersetzt. Aus der PostNord-Liga kommen Hødd und Moss hinzu und ersetzen die Absteiger Grorud und Stjørdals-Blink.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielen an 30 Spieltagen in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte steigen direkt in die Eliteserie auf. Der Sieger der Aufstiegsrunde hat die Möglichkeit, in zwei Play-off-Spielen gegen den 14. der Eliteserie aufzusteigen. Die letzten zwei Mannschaften steigen direkt in die PostNord-Liga ab, der Drittletzte muss in die Relegation gegen den Abstieg.

Mannschaften

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde 
Die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde, die im K.-o.-System ausgetragen wird. Der Sieger qualifiziert sich für die Teilnahme am Relegationsspiel gegen den Vierzehnten der Eliteserie.

Erste Runde (Fünftplatzierter gg. Sechstplatzierter)

|}

Zweite Runde (Viertplatzierter gg. Sieger der ersten Runde)

|}

Dritte Runde (Drittplatzierter gg. Sieger der zweiten Runde)

|}

Finale
Der Sieger der Aufstiegsrunde spielt in Hin- und Rückspiel gegen den Vierzehnten der Eliteserie.

|}

Relegation 
Der Vierzehnte der OBOS-Liga spielt gegen den Gewinner der Play-offs der beiden Gruppenzweiten der PostNord-Liga.

|}

Weblinks 
 OBOS-liga 2023, Ergebnisse und Tabelle auf fotball.no (norwegisch)

Einzelnachweise 

2023
Fußballsaison 2023